Сканер медичний СМ-1  () — лазерний терапевтичний апарат ТУ У 33.1-14220751-001:2005) на основі гелій-неонового (He-Ne) лазера червоного випромінювання з довжиною хвилі 0,6328 мкм та двохкоординатного магнітоелектричного оптичного дефлектора.

Загальна інформація 
Сканер медичний СМ-1 — лазерний терапевтичний апарат ТУ У 33.1-14220751-001:2005 на основі гелій-неонового (He-Ne) лазера червоного 

випромінювання з довжиною хвилі 0,6328 мкм та двохкоординатного магнітоелектричного оптичного дефлектора. Виробник — ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв». Рік розробки — 1991. Медичний співвиконавець — Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» (м. Київ), керівник — начальник відділення «штучної нирки» доктор медичних наук Попов В'ячеслав Дмитрович. Пізніше в апараті використовувалосявипромінювання напівпровідникового гетероструктурного лазерного діода  на основі арсеніду галію (GaAs) та/або арсеніду алюмінію-галію (AlGaAs) з відповідною довжиною хвилі.

Використовується для низькоінтенсивної лазерної терапії та дерматології.

Схема та принцип роботи 
Особливостями схеми стаціонарного терапевтичного апарата видимого (червоного) випромінювання є: можливість багаторівневого позиціювання лазерного інструменту відносно зони терапевтичної дії адаптацією апарата, штатного шарнірного маніпулятора та оптичного дефлектора; візуальне позиціювання і контроль положення робочого лазерного пучка при зменшеній інтенсивності випромінювання лазера; можливість формування складної траєкторії сканування.  

Конструктивно стаціонарний лазерний скануючий терапевтичний апарат видимого випромінювання для зовнішнього опромінювання має вигляд вертикальної установки 1 на колесах стійки. У верхній частині установки закріплено горизонтальний шарнірний світлопровідний маніпулятор, що складається із видовжених порожнистих циліндричних ланок 13 (LC1, LC2, LC3), з'єднаних поворотними вузлами 14, кожен з яких відхиляє випромінювання на 900 за допомогою поворотних дзеркал 12. У нижній частині стійки закріплено блок керування програмний 22. На виході світлопровідного маніпулятора встановлено двохкоординатний оптичний дефлектор 17. Оптична схема апарата включає лазерний випромінювач 1 оптичний затвор SHUT 4, оптичний перемикач SW, вузол вводу лазерного випромінювання в оптичне волокно 21, вузол плавного регулювання геометричних параметрів пучка 8, дискретний перемикач потужності лазерного випромінювання 11, світлопровід 13, оптичний дефлектор 17 і волоконно-оптичний світлопровід 20. Лазерний випромінювач закріплено у кожусі 2  прямокутного поперечного розрізу. До торця лазерного випромінювача 1 кріпиться оптичний затвор 4, що включає електромагніт та непрозору шторку 3, з'єднану із сердечником електромагніту системою тяг. У кожусі 2 також розташовано вузол перемикача напрямку променю SW, основою перемикача є поворотне дзеркало 5, яке рухається через ексцентрик ручкою 6. Вузол вводу лазерного випромінювання у світлопровід складається з сферичної чашки. В осьовому отворі цанги закріплена короткофокусна лінза 21. 

Вузол плавного регулювання геометричних параметрів променю FOC є системою двох лінз 7 та 9. Рухома лінза 7 закріплена в оправі і рухається за допомогою спеціальної вилки. Дискретній перемикач потужності лазерного випромінювання AT змонтовано у вигляді обойми 11 з наскрізними отворами, три из них - різьбові, в них закріплені інтерференційні світлофільтри 10 з різними значенням коефіцієнта пропускання лазерного випромінювання (τ1 = 25 %;  τ2= 50 %; τ3 = 75 %  та τ4 = 100 %). 

Оптичний дефлектор  є двохкоординатним пристроєм керування лазерним променем у просторі. Він складається з двох дзеркал 15, 16, які відхиляються у взаємно перпендикулярних напрямах відносно нейтрального положення. Дефлектор  виконує двохкоординатне або однокоординатне сканування сфокусованого лазерного пучка.

Лазерний апарат дозволяє роботу як у режимі сканування, так і з оптичним світловодом SW.

Див. також 
 Сканер медичний СМ-2
 Сканер медичний СМ-3
 Оптичний дефлектор
 ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв»

Література та посилання 
 Макаренко Л. Стає на ноги нове підприємство / Ніжинський вісник. — № 7 (12952) від 25.01 1995 р. 
 Григор'єва В. Увага: ЛСП не ЛСД, а кайфу більше / Україна Молода. — № 43 (361) від 09.06.1995 р.
 Кузьменко И. Вложи деньги в новое. А «Мерседес» купиш позже / Черниговский деловой курьер. — № 25 (25) від 19.09.1996 г.
 Овсянников М. В тісному контакті. Справи будівельні / Ніжинський вісник. — № 84 (13126) від 26.10.1996 р.
 Фросевич. Леонід ."Силиконовый" Нежин / Украина / Держава / Газета 2000.ua. № 40 (528) 8 — 14 октября 2010 г.
 Реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення МОЗ України… Нормативно-директивні документи медичного призначення.mozdocs.kiev.ua/medvyrob.php?page=406
 Про державну реєстрацію виробів медичного призначення.. Міністерство охорони здоров'я України. Державна служба лікарських засобів. Наказ № 232 від 27.08.2004 
 Оптика- методичний посібник до лабораторних робіт
 Волинський В., Кот О. та ін. Ідеальна  «Оптика» / Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Освіта». № 67-68 (106—107) від 12.10.1994 р.
 Оптика- методичний посібник до лабораторних робіт 
 Крамар О. І. Використання навчального приладу ЕСФЕ-1 «Оптика» для лабораторних робіт та лекційних демонстрацій. Методичні вказівки. Тернопіль: ТДТУ, 2007.- 35 с.
 Рудик І. На рівні світових аналогів / Ніжинський вісник. — № 20 (208) від 21.05.1999 р.
 Макаренко Л. Матимемо першу в області клініку / Ніжинський вісник. від 22.11.2002 р.
 Сидоров В. І. Зваблення скіфа. Етюди / Черкаси: Вертикаль. Видавець Кандич С. Г.  2016. — 316 с.

Медичні прилади
Медичне обладнання